Naczelna Rada Adwokacka
 National Rifle Association (Wielka Brytania) - organizacja strzelectwa sportowego w Wielkiej Brytanii założona w 1859 r
 National Rifle Association of America () – pozarządowa organizacja amerykańska
 National Recovery Administration () – działająca w latach 1933-35 instytucja rządu Franklina Delano Roosevelta, implementująca Nowy Ład